Onderdistrict in Indonesië
 Bantarsari (onderdistrict), een onderdistrict het regentschap Cilacap in de Indonesische provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
Bantarsari (Bantarsari), een plaats in het regentschap Cilacap in de Indonesische provincie Midden-Java
Bantarsari (Pabuaran), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
Bantarsari (Cijambe), een plaats in het regentschap Subang van de provincie West-Java
Bantarsari (Pamarican), een plaats  in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java
Bantarsari (Pebayuran), een plaats in het regentschap Bekasi van de provincie West-Java